Il Riccio ist der Beiname folgender Personen:

 Andrea Briosco (um 1471–1532), italienischer Bildhauer
 Bartolomeo Neroni (um 1505–1571), italienischer Architekt, Bildhauer und Maler